Arcivévodkyně Marie Astrid Rakouská (rozená princezna Marie Astrid Lucemburská; * 17. února 1954, hrad Betzdorf) je nejstarší dcerou a nejstarším dítětem velkovévody Jeana Lucemburského a jeho manželky Josefíny Šarloty Belgické. Je manželkou arcivévody Karla Kristiána Rakouského.

Život 

Marie Astrid Rakouská je nejstarším dítětem velkovévody Jan Lucemburského. Kmotry jí byli její dědeček král Leopold III. a její babička velkovévodkyně Šarlota.

V mládí byla jako jedna z mála vhodných princezen z evropských vládnoucích rodů považována za ideální kandidátku na sňatek s Charlesem, princem z Walesu. Média v 70. letech spekulovaly o vyhlídkách takového manželství; Daily Express v červnu 1977 prohlašoval, že se zasnoubení páru blíží. (Nepotvrzené mediální zprávy v britském tisku tvrdily, že uzavření manželství zabránil papež Pavel VI.)

Marie Astrid studovala v Lucembursku a také v Belgii. Diplom získala jako registrovaná zdravotní sestra v roce 1974 a vzdělání ukončila v roce 1977, s osvědčením z Institutu prince Leopolda. Od roku 1970 je prezidentkou Červeného kříže pro lucemburskou mládež.

Dne 6. února 1982 se v Lucembursku provdala za svého vlastníka, arcivévodu Karla Kristiána Rakouského, mladšího syna srcivévody Karla Ludvíka Rakouského a jeho manželky princezny Yolandy z Ligne z významné belgické šlechtické rodiny knížat z Ligne. Mají pět dětí a žijí bez pozornosti médií, občas se objevují na královských svatbách a podobných událostech.

Potomci 
 Marie Kristýna (* 31. 7. 1983), arcivévodkyně ∞ 2008 hrabě Rudolf de Limburg-Stirum (* 1979), mají spolu dva syny
 Leopold de Limburg-Stirum, hrabě (* 19. 4. 2011)
 Konstantin de Limburg-Stirum, hrabě (* 25. 10. 2013)
 Imre (* 8. 12. 1985), arcivévoda ∞ 2012 Kathleen Elizabeth Walker (* 1986), mají zatím jednu dceru
 Marie Stella (* 11. 11. 2013), arcivévodkyně
 Krištof (* 2. 2. 1988), arcivévoda ∞ 2012 Adelaide Drapé-Frisch (* 1989)
 Alexandr (* 26. 9. 1990), arcivévoda
 Gabriela (* 26. 3. 1994), arcivévodkyně ∞ 2020 Henri Bourbonsko-Parmský, mají zatím dvě dcdery

Vyznamenání

Národní vyznamenání 
Jako lucemburská princezna ve věku 18 let:

 : Rytíř velkokříže Řádu Adolfa Nasavského (narozením, ve věku 18 let)
 : Pamětní stříbrná jubilejní medaile Jeho královské Výsosti velkovévody Jeana (12. listopadu 1989).

Zahraniční vyznamenání 
 : Pamětní medaile k 2500. výročí založení Perské říše (14. října 1971).
 : Rytíř velkokříže Řádu Isabely Katolické (8. července 1980).

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1954
Žijící lidé
Nasavsko-weilburská dynastie
Lucemburské princezny
Rytíři velkokříže Řádu Isabely Katolické
Ženy